Бельгійська Жупіле Про Ліга 2011—2012 — 109-ий сезон бельгійської вищої ліги.

Інформація про команди

Стадіони

Турнірна таблиця 
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=20|
!width=100|
!width=40|І
!width=40|В
!width=40|Н
!width=40|П
!width=40|М+
!width=40|М-
!width=40|Різ
!width=40|О
|- align=center bgcolor="#ccffcc"
| 1.
| align=left | «Андерлехт»
| 30
| 20
| 7
| 3
| 61
| 26
| +35
| 67|- align=center bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| style="text-align: left;" | «Брюгге»
| 30
| 19
| 4
| 7
| 51
| 32
| +19
| 61
|- align=center bgcolor="#ccffcc"
| 3.
| style="text-align: left;" | «Гент»
| 30
| 17
| 5
| 8
| 63
| 35
| +28
| 56
|- align=center bgcolor="#ccffcc"
| 4.
| style="text-align: left;" | Стандард (Льєж)
| 30
| 14
| 9
| 7
| 43
| 33
| +10
| 51
|- align=center bgcolor="#ccffcc"
| 5.
| style="text-align: left;" | «Ґенк»
| 30
| 13
| 7
| 10
| 60
| 44
| +16
| 46
|- align=center bgcolor="#ccffcc"
| 6.
| style="text-align: left;" | «Кортрейк»
| 30
| 13
| 7
| 10
| 39
| 36
| +3
| 46
|- align=center bgcolor="#eeeeff"
| 7.
| style="text-align: left;" | «Серкль»
| 30
| 13
| 7
| 10
| 36
| 37
| −1
| 46
|- align=center  bgcolor="#eeeeff"
| 8.
| style="text-align: left;" | «Локерен»
| 30
| 11
| 11
| 8
| 48
| 40
| +8
| 44
|- align=center  bgcolor="#eeeeff"
| 9.
| style="text-align: left;" | «Мехелен»
| 30
| 10
| 7
| 13
| 40
| 50
| −10
| 37
|- align=center  bgcolor="#eeeeff"
| 10.
| style="text-align: left;" | «Монс» 
| 30
| 9
| 9
| 12
| 50
| 55
| −5
| 36
|- align=center  bgcolor="#eeeeff"
| 11.
| style="text-align: left;" | Жерміналь Беєрсхот
| 30
| 9
| 9
| 12
| 45
| 51
| −6
| 36
|- align=center  bgcolor="#eeeeff"
| 12.
| style="text-align: left;" | Льєрс
| 30
| 6
| 13
| 11
| 24
| 36
| −12
| 31
|- align=center  bgcolor="#eeeeff"
| 13.
| style="text-align: left;" | Зюлте-Варегем
| 30
| 6
| 12
| 12
| 32
| 38
| −6
| 30
|- align=center  bgcolor="#eeeeff"
| 14.
| style="text-align: left;" | «Левен» 
| 30
| 7
| 8
| 15
| 38
| 58
| −20
| 29
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
| 15.
| style="text-align: left;" | «Вестерло»
| 30
| 5
| 5
| 20
| 29
| 59
| −30
| 20
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
| 16.
| style="text-align: left;" | «Сінт-Трейден»
| 30
| 3
| 10
| 17
| 32
| 61
| −29
| 19
|}

 Плей-оф до Ліги чемпіонів 

 Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 
Група А

Група В

Фінальний раунд
 Серкль — Монс 1:0, 3:2
 Гент''' — Серкль 5:1, 2:1

Втішний раунд

Статистика

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Статистика на rsssf  
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації
  Sport website  — Ліга Жупіле

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2011 у бельгійському спорті
2012 у бельгійському спорті